faz steht für:
 Nordwest-Farsi (ISO-639-3-Code), Südwest-Iranische Sprache

FAZ steht für:
 Feuerwehranfahrtszone
 Filmaufzeichnung
 Football Association of Zambia, die Fußballvereinigung von Sambia
 Forces Armées Zaïroises, die regulären Streitkräfte Zaires
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine deutsche Tageszeitung
 Frühester Anfangszeitpunkt, siehe Netzplantechnik#Vorgang

Siehe auch:

Abkürzung